Anonymous (band), een punkband uit Andorra;
Anonymous (collectief), de collectieve naam van personen die deelnemen in bepaalde activiteiten op het internet;
 Anonymous (film), een film uit 2011;
 Anonymus (geslacht), een geslacht van platwormen (Platyhelminthes).